Placentia puede referirse a :

 Palacio de Placentia, palacio real de Inglaterra.
 Placentia (California), población de Estados Unidos.
 Placentia (Terranova), Canadá.
 Batalla de Placentia.
 Bahía de Placentia, en Terranova.

Otros términos relacionados 
 Placencia
 Plaisance
 Plaisir (desambiguación)
 Plasencia (desambiguación)
 Prazeres